Маратон у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 18. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. бранила је Рут Чепнгетич из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 41 атлетичарка из 25 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у маратону за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2022. години је пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 18. јула 2022. година са почетком у 06:15 по локалном времену.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати маратона на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном